Wincentówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wincentówek, un village dans la voïvodie de Lublin 
 Wincentówek, un village dans la voïvodie de Mazovie